Органические полупроводники — твёрдые органические вещества, которые имеют (или приобретают под влиянием внешних воздействий) электронную или дырочную проводимости.

Свойства 
К органическим полупроводникам относятся органические красители (например, метиленовый голубой, фталоцианины), ароматические соединения (нафталин, антрацен, виолантрен и др.), полимеры с сопряжёнными связями, некоторые природные пигменты (хлорофилл, бета-каротин и др.), молекулярные комплексы с переносом заряда, а также ион-радикальные соли. Органические полупроводники существуют в виде монокристаллов, поликристаллических или аморфных порошков и плёнок.

Существует несколько особенностей органических полупроводников, которые определяются молекулярным характером их структуры и слабым межмолекулярным взаимодействием:
 поглощение света вызывает возбуждение молекул, которое может мигрировать по кристаллу в виде экситонов;
 образование носителей тока под действием света связано с распадом экситонов на поверхности кристалла, дефектах его структуры, примесях, при взаимодействии экситонов друг с другом, а также с автоионизацией высоко возбуждённых молекул;
 зоны проводимости узки (~0,1 эВ), подвижность носителей тока, как правило, мала — порядка 1 см2/(В·с);
 наряду с зонным механизмом электропроводности осуществляется прыжковый механизм. В кристаллах ион-радикальных солей межмолекулярное взаимодействие сильно анизотропно, что приводит к высокой анизотропии оптических и электрических свойств и позволяет рассматривать этот класс как квазиодномерные системы.

Применение 
 Как светочувствительные материалы для ПЗС и фотоэлементов.
 Высокая стойкость к радиационному облучению некоторых органических полупроводников, делает возможным их использование в космосе.
 Создание транзисторов и датчиков, а также других полупроводниковых приборов.
 С ними связана перспектива создания сверхпроводников с высокой критической температурой.
 OLED-телевизоры, OLED-мониторы, OLED-дисплеи, OLED-панели.
Исследование органических полупроводников важно для понимания процессов преобразования и переноса энергии в сложных физико-химических системах и в особенности в биологических тканях.

Некоторые органические полупроводники 
 Тетрацен
 Пентацен
 Акридон
 Перинон
 Флавантрон
 Индантрон
 Индол
 Alq3

См. также 
 Полимеры
 Полупроводник
 Фотоэлемент
 Органический светодиод

Примечания

Литература 
 
 
 Каргин В. А. Органические полупроводники. - , Наука, 1968. - 547 с.

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article091167.html Органические полупроводники в БСЭ]
  Я. А. Угай, В. З. Анохин о полупроводникаx и органических полупроводниках в частности (предпоследний абзац)
 А. Н. Фрумкин, Б. Э. Давыдов о современном состоянии исследований органических полупроводников.

Полупроводники
Органические полупроводники